Гран-при Японии 2014 года (официально 2014 Formula 1 Japanese Grand Prix) — автогонка, пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и юбилейный 30-й Гран-при Японии в истории «Формулы-1»), состоялся с 3 по 5 октября на трассе «Судзука» (город Судзука, префектура Миэ, Япония). Первый за более чем 20 лет Гран-при (после Сан-Марино 1994 года), в котором произошла авария, приведшая к смерти гонщика — Жюля Бьянки.

Свободные заезды

Резервные пилоты

Квалификация 

|}
 Примечания
 1.  Жан-Эрик Вернь потерял 10 позиций из-за использования шестого двигателя по ходу сезона.
 2.  Пастор Мальдонадо потерял 10 позиций из-за использования шестого двигателя по ходу сезона.

Гонка 

На Японию надвигался тайфун. С утра перед гонкой лил дождь, непосредственно перед гонкой он утих, но затем начался вновь.

Старт состоялся с автомобилем безопасности.

После 2-го круга гонка прервана на 20 минут из-за сильного дождя, затем продолжена за автомобилем безопасности. Время перерыва было засчитано как время 3-го круга.

На 42-м круге Сутиль разбил машину. В том же месте, спустя один круг вылетел Бьянки, влетев в трактор, который эвакуировал машину Сутиля. В результате гонку остановили на 46-м круге. После аварии Бьянки госпитализировали на машине скорой помощи. После продолжительной борьбы за жизнь Жюль скончался в больнице 17 июля 2015 года.

«На 42 круге Адриан Сутиль потерял контроль над машиной, его развернуло, и он врезался в барьер из шин на внешней стороне седьмого поворота. Маршалы показывали двойные жёлтые флаги перед поворотом, чтобы предупредить гонщиков о происшествии. На место аварии был выслан эвакуатор, чтобы поднять машину и эвакуировать в безопасное место за ограждением. В тот момент, когда это происходило, Жюль Бьянки потерял контроль над своей машиной, пересёк зону вылета и врезался в заднюю часть трактора».

|}

Примечания:
 1.  Ко времени Пастора Мальдонадо было добавлено 20 секунд за превышение скорости на пит-лейн.
 2.  Пилот не финишировал, но классифицирован, так как им пройдено более 90 % гоночной дистанции.
 3.  Жюль Бьянки скончался в госпитале города Ниццы 17 июля 2015 года.

Круги лидирования

Машина безопасности (причина появления) 
 1-9 круги (старт за автомобилем безопасности из-за дождя).

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Статистика 
 12-й поул Нико Росберга.
 31-й поул команды Mercedes.
 19-й быстрый круг Льюиса Хэмилтона.
 24-й быстрый круг команды Mercedes.
 30-я победа Льюиса Хэмилтона.
 25-я победа команды Mercedes.
 1 500-е очко команды Mercedes.

Источник: f1news.ru

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)

Гран-при Японии
Октябрь 2014 года
Спорт в Японии в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке
Скандалы в Формуле-1